IV Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою приймали словацькі міста П'єштяни та Трнава. Турнір проходив з 11 по 21 квітня 2002 року.

Чемпіонами, вперше, стали юніори США. Найкращим бомбардиром турніру став російський нападник Олександр Овечкін.

Попередній етап

Група А

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Група В

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Норвегія - Німеччина 2:2, Україна - Швейцарія 0:10, Швейцарія - Швеція 3:2, Україна - Швеція 3:8, Словаччина - Норвегія 3:4, Німеччина - Словаччина 1:4 зараховуються в залік втішного раунду.

3 тур

4 тур

5 тур

Фінальний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Білорусь - США 0:9, Канада - Росія 4:8, Фінляндія - Білорусь 4:3, Фінляндія - США 2:3, Чехія - Канада 4:1, Росія - Чехія 5:3 зараховуються в залік втішного раунду.

3 тур

4 тур

5 тур

Дивізіон І 
Матчі проходили у словенських містах Целє та Марибор.

Попередній раунд

Фінальний раунд 5 - 7 місця

Плей-оф

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у Бріансоні (Франція).

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили у литовських містах Каунасі та Електренай.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон Азія та Океанія 
Матчі проходили у Окленді (Нова Зеландія).

Примітки

Джерела 
 Сторінка на сайті ІІХФ
 2002 IIHF World U18 Championship Div I 
 2002 IIHF World U18 Championship Div II 
  2002 IIHF World U18 Championship Div III 
 2002 IIHF Asian Oceania U18 Championship 

2002 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)